Steinhauser steht für:

 Steinhauser (Ochsenhausen), Gemeindeteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Steinhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Steinhauser (* 1971), österreichischer Politiker (Grüne)
 Augustina Steinhauser (1884–1964), deutsche Ordensfrau der Franziskanerinnen von Sießen
 Bernd Steinhauser (* 1952), deutscher Handballfunktionär
 Erwin Steinhauser (* 1940), österreichischer Sensei (Lehrmeister) der Budo-Disziplin Iaido
 Ferdinand Steinhauser (1905–1991), Meteorologe

 Jan Steinhauser (1944–2022), niederländischer Ruderer
 Marius Steinhauser (* 1993), deutscher Handballspieler
 Martin Steinhauser (* 1962), österreichischer Bezirkshauptmann
 Peter Steinhauser (1941–2021), österreichischer Geophysiker und Hochschullehrer
 Theo Steinhauser (1922–2014), deutscher Architekt
 Tobias Steinhauser (* 1972), deutscher Radrennfahrer
 Verena Steinhauser (* 1994), italienische Triathletin
 Walter Steinhauser (1885–1980), österreichischer Germanist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Steinhäuser
 Steinhaus
 Steinhausen